Гармашов — русская фамилия.

Известные носители 
 Гармашов, Александр Борисович (род. 1960) — советский и российский футболист, футбольный тренер.
 Гармашов, Георгий Владимирович (род. 1974) — российский футболист.